Név
 Szabrina, keresztnév

Személyek
 Sabrina Salerno, olasz énekesnő

Zenei album
 Sabrina (1987), Sabrina Salerno albuma

Filmek
 Sabrina (1954), Billy Wilder filmje
 Sabrina (1995), Sydney Pollack filmje
 Sabrina, a tiniboszorkány (1996), Takács Tibor filmje
 Sabrina Rómába megy (1998), Takács Tibor filmje
 Sabrina, a mélytengeri boszorkány (1999), Kenneth R. Koch filmje
 Sabrina, a tiniboszorkány – Éljen a barátság! (2002), Scott Heming rajzfilmje

Televíziós sorozatok
 Sabrina, a tiniboszorkány (1996–2003), Peter Baldwin, Robby Benson és Beth Broderick filmsorozata
 Sabrina (1999–2001), Scott Heming és David Teague rajzfilmsorozata
 Sabrina, a tiniboszorkány (2013), Joel Dickie és Dallas Parker 3D-s számítógépes animációs sorozata